Kanton Vannes-Est
 Kanton Vannes-Ouest
 Kanton Vannes-Centre